Форфоледа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,07 км². Население — 202 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки